Анастасія Севастова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Татьяна Марія з рахунком 4–6, 5–7. Для Марії це був перший титул WTA.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mallorca Open, одиночний розряд
2018